Андрейково — топоним:

Россия

См. также 
 Малое Андрейково
 Большое Андрейково